Prins Albert kan avse:

Personer
Drottning Viktorias av Storbritannien gemål, se Albert av Sachsen-Coburg-Gotha
Den tidigare prinsen, sedan 2005 fursten av Monaco, se Albert II av Monaco

Övrigt
En typ av manlig genital piercing